Ligatur (von lateinisch ligare ‚binden‘) steht für:

 die Verbindung von mindestens zwei Buchstaben zu einer Einheit im Schriftwesen, siehe Ligatur (Typografie)
 eine spezielle Schreibweise der Mensuralnotation in der Musikgeschichte, siehe Ligatur (Musik)
 die Bindung mehrerer Noten gleicher Tonhöhe in der Musik, siehe Haltebogen
 die Unterbindung eines Hohlorgans bzw. eines Blutgefäßes, siehe Ligatur (Chirurgie)
 die Umschlingung benachbarter Zähne mit Draht, siehe Ligatur (Zahnmedizin)
 ein Begriff für gesellschaftliche Bindung von Ralf Dahrendorf, siehe Ligaturen (Soziologie)
 die Vorrichtung zum Halten des Blattes auf dem Mundstück bei Saxophonen und Klarinetten, die Blattschraube (Holzblasinstrument)

Siehe auch: